Chuck Workman, réalisateur de documentaires américain
 Dorothy Workman (?), joueuse de tennis australienne 
 Geoff Workman (1947-2010), producteur de rock et ingénieur du son britannique
 James Workman (1908-1983), rameur d'aviron américain
 Jimmy Workman (né en 1980), acteur américain 
 Hawksley Workman (né en 1975), pseudonyme de Ryan Corrigan, chanteur canadien de rock 
 Haywoode Workman (1966-), joueur américain de basket-ball
 Nanette Workman (née en 1945), musicienne américaine 
 Paul Workman (né en 1952), scientifique britannique
 Reggie Workman (né en 1937), bassiste américain de jazz
 Thomas Workman (1813-1889), député fédéral de Montréal-Centre (1867-1872) et de Montréal-Ouest (1875-1878)

Workman est le nom d'une disposition de clavier utilisée pour l'anglais.